Natalia Gousseva (née en 1972), actrice russe
 Natalia Gousseva (née en 1982), biathlète russe